Copăceni ist der Name mehrerer Ortschaften 

 in Rumänien:
 Copăceni (Vâlcea), Gemeinde im Kreis Vâlcea
 Copăceni (Ilfov), Gemeinde im Kreis Ilfov
 Copăceni (Bihor), Dorf im Kreis Bihor
 Copăceni (Cluj), Dorf im Kreis Cluj
 Copăceni (Dâmbovița), Dorf im Kreis Dâmbovița
 Copăceni (Racovița), Dorf in der Gemeinde Racovița, Kreis Vâlcea
 Adunații-Copăceni, Gemeinde im Kreis Giurgiu
 Poiana Copăceni, Dorf im Kreis Prahova

 in der Republik Moldau:
 Copăceni (Republik Moldau)